Апши́ — село в Буйнакском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Апшинский“».

Географическое положение 
Расположен в 24 км к югу от районного центра города Буйнакск.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 96 % населения села составляли аварцы.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района